In finale Katie Boulter ha sconfitto Jodie Anna Burrage con il punteggio di 3-6 6-3 6-2.

Teste di serie 

  Kateryna Baindl (primo turno)
  Anna Karolina Schmiedlova (primo turno)
  Diane Parry (secondo turno)
  Simona Waltert (primo turno)

  Eva Lys (quarti di finale) 
  Jodie Anna Burrage (finale) 
  Erika Andreeva (primo turno) 
  Katie Boulter (campionessa)

Qualificati 

  Anastasia Gasanova (primo turno)
  Yuriko Lily Miyazaki (secondo turno)
  Oksana Selekhmeteva (secondo turno)
  Suzan Lamens (primo turno)

  Dar'ja Astachova (secondo turno) 
  Mai Hontama (quarti di finale) 
  Ashlyn Krueger (primo turno) 
  Anastasija Zacharova (primo turno)

Wildcard 

  Astra Sharma (quarti di finale)
  Talia Gibson (primo turno)

  Petra Hule (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Canberra Challenger 2023